|-
| 79701 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79702 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79703 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79704 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79705 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79706 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79707 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79708 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79709 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79710 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79711 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79712 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79713 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79714 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79715 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79716 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79717 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79718 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79719 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79720 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79721 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79722 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79723 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79724 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79725 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79726 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79727 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79728 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79729 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79730 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79731 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79732 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79733 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79734 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79735 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79736 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79737 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79738 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79739 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79740 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79741 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79742 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79743 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79744 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79745 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79746 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79747 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79748 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79749 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79750 - || || 21 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79751 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79752 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79753 - || || 13 d'octubre, 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 79754 - || || 14 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 79755 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79756 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79757 - || || 14 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79758 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79759 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79760 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79761 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79762 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79763 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79764 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79765 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79766 - || || 20 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 79767 - || || 22 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 79768 - || || 22 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 79769 - || || 22 d'octubre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 79770 - || || 16 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79771 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79772 - || || 18 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79773 - || || 18 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79774 - || || 22 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 79775 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79776 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79777 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79778 - || || 29 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 79779 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79780 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79781 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79782 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79783 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79784 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79785 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79786 - || || 20 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79787 - || || 17 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79788 - || || 19 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 79789 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79790 - || || 11 de novembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 79791 - || || 8 de novembre, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 79792 - || || 9 de novembre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 79793 - || || 9 de novembre, 1998 || Gekko | T. Kagawa
|-
| 79794 - || || 11 de novembre, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 79795 - || || 12 de novembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79796 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79797 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79798 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79799 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 79800 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
9